Sylvanès é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 16,96 km². 8 hab/km².

Demografia

Comunas de Aveyron